

Miejscowości 

 Lesiak – kolonia w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Złoczew
 Lesiak – część wsi Rumian w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim, w gminie Rybno
 Lesiak Lipowski – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Ostróda
 Lesiak Ostródzki – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Ostróda

Nazwiska 

 Andrzej Lesiak – piłkarz i trener piłkarski
 Jan Lesiak – piłkarz
 Jan Lesiak – pułkownik Urzędu Ochrony Państwa
 Kacper Lesiak – skoczek do wody
 Maciej Lesiak	– kardiolog, profesor nauk medycznych
 Mariola Ropacka-Lesiak – lekarz ginekolog, profesor nauk medycznych

Inne 

 Szafa Lesiaka – instrukcja Urzędu Ochrony Państwa nr 0015/92

Zobacz też 

 Lesiaki